Beltrán bzw. Beltran steht für:

 Beltrán (Familienname) (Beltran), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Beltrán de la Cueva (1435–1492), spanischer Adeliger
 Beltrán (Kolumbien), Ort in Cundinamarca, Kolumbien
 Cabo Beltrán, Kap auf der antarktischen Halbinsel